Амблер — боро в Пенсильвании, США.

История

Делавары 
Историческая территория племени делаваров находилась в долине реки Делавэр, в районе, простирающемся от мыса Хенлопен в штате Делавэр на север в сторону нижней долины Гудзона на юге штата Нью-Йорк. Район к югу, включая территорию сегодняшней Филадельфии и окрестности Амблера, населяло сообщество делаваров, говоривших на языке унами. Согласно традиционной истории, в 1680-х годах делавары заключили мирный договор с квакером Уильямом Пенном.

Семья Хармер 

Уильям и Джордж Хармеры числятся среди квакеров, эмигрировавших в Пенсильванию в 1682 году. В 1716 году Уильям и Джордж Хармер купили у Уильяма Пенна участок площадью 408 акров, который включал большую часть территории сегодняшнего боро Амблер. Хармеры считаются первыми землевладельцами, действительно жившими в этом районе. Уильям Хармер построил мельницу на реке Виссахикон-Крик, «первое коммерческое предприятие в районе Амблера». Он также построил каменный дом со створчатыми окнами и ромбовидным свинцовыми стеклами недалеко от того места, где сейчас находится пересечение Батлер-Пайк и Моррис-роуд. После смерти Уильяма Хармера в 1731 году дом, мельница и имущество были проданы Моррису Моррису и его жене Сюзанне Хит Моррис.

Деревня Виссахикон 
Жители запросили у Британской короны разрешение на строительство дорог. Первая дорога, построенная в Амблере, ныне известная как Маунт-Плезант-авеню, была утверждена в 1730 году. Она проходила от Хармерс-Милл до Норт-Уэльс-роуд (ныне Бетлехем-Пайк). Батлер-Пайк появилась в 1739 году и проходила через поселение, в то время известное как деревня Виссахикон, по названию ручья Виссахикон.

Центр деревни располагался примерно в районе перекрестка улиц Батлер-Пайк и Бетлехем-Пайк. Сначала он был известен как Угол Гилки (), по названнию гостиницы, построенной около 1778 года и принадлежавшей Эндрю Гилкинсону (или Гилкесону). После 1878 года этот район стал известен как «Долина роз».

В 1790 году Джонатан Томас купил пол-акра земли у Гилкинсона и разместил на участке кожевенную мастерскую, в результате чего близлежащий ручей получил прозвище «Кожевенный ручей». В 1810 году его сын, Дэвид Томас, продал мастерскую Джозефу Раттеру. Она упоминается под названием «Кожевенная мастерская Долины роз» как старейшее предприятие этой отрасли в округе. Позже собственником мастерской стал Элвин Фауст и фирма AD Faust Sons.

С 1750 по 1850 год местная промышленность развивалась нарастающими темпами, используя местные водные источники для обеспечения энергией и удаления отходов. В районе работало девять мельниц и фабрик, производивших муку, древесину, бумагу и ткань. Доктор Мэри Хаф включает в их число Plumly Mill (первоначально принадлежавшую Уильяму Хармеру), Fulling Mill (принадлежавшую Эндрю и Мэри Амблер), Thomson’s Mill, Reiff Mill, Wertsner Mill, Hague Mill, Burk Mill, Silk Mill и Clover and Chopping and Saw Mill. Однако, когда в 1870-е годы на смену энергии рек пришла паровая энергия, эти предприятия не выдержали конкуренции и были заброшены.

Мэри Джонсон Амблер 

В 1855 году открылась станция Виссахикон на линии Железной дороги Северной Пенсильвании. 17 июля 1856 года рядом с городом произошло столкновение двух поездов: следовавший север прогулочный поезд «Шакамаксон» врезался в идущий на регулярный поезд «Араминго», в результате чего мгновенно погибло не менее 59 человек, еще не менее 86 получили ранения. Мэри Джонсон Амблер, местная квакерша, прошла три километра до места крушения, чтобы доставить медикаменты и организовать спасательные работы. Её дом на Теннис-авеню и Мейн-стрит был переоборудован в импровизированный госпиталь для выживших. Тринадцать лет спустя, в 1869 году, железнодорожная компания переименовала станцию в её честь. Почтовое отделение последовало примеру железнодорожников, и при официальной регистрации поселения 16 июня 1888 года он также получил название Амблер в честь Мэри Джонсон Амблер.

Кизби и Мэттисон 
В 1881 году в Амблер из Филадельфии переехала компания Keasbey and Mattison Company (K&M), бизнес которой включал производство асбеста. Расположение Амблера у железнодорожной линии было основным фактором выбора, поскольку сырой асбест можно было легко доставлять по железной дороге из Квебека, а готовую продукцию отправлять на рынки. Еще одним соображением было наличие карбоната магния в местных доломитовых рудниках. Первый завод K&M был построен в 1883 году.

На момент строительства завода в городе было «70 домов, 250 жителей, аптека, магазина и нескольких мелких предприятий». K&M вложила значительные средства в развитие города, наняв итальянских каменщиков для строительства 400 домов для рабочих и менеджеров, а также офисов, оперного театра, Мемориальной епископальной церкви Святой Троицы и личного поместье Мэттисона — Линденволд-Касл. Многие итальянцы остались в Амблере, сыграв роль в формировании культурной самобытность города. Позднее Маида в итальянской Калабрии стала городом-побратимом Амблера. Компания также наняла афроамериканцев из Западной Вирджинии для работы на участках влажной обработки асбеста с более тяжёлыми условиями труда. Они, как правило, селились на западе и юге Амблера.

К началу Первой мировой войны Амблер был известен как «мировая столица асбеста». Однако Великая депрессия привела к продаже завода в 1934 году английскому концерну Turner &amp; Newall (T&N). Тем не менее, завод сохранил прежнее название.

В 1924 году английские врачи сообщили о первом случае асбестоза, хронического заболевания, вызванного вдыханием частиц асбеста. К 1950-м годам количество доказательств связи асбеста с раком росло. Ричард Долл, эпидемиолог из T&N, сообщил (несмотря на давление со стороны компании), что у людей, подвергавшихся воздействию асбеста в течение 20 и более лет, риск развития рака легких в 10 раз выше, чем у населения в целом. Кроме того, ранее редкий и почти всегда смертельный рак, мезотелиома, был зарегистрирован в масштабах эпидемии вблизи асбестовых шахт в Южной Африке. В 1960-х годах British Journal of Industrial Medicine указывал, что простое проживание рядом с асбестовым заводом или в здании с асбестовой изоляцией увеличивает риск мезотелиомы.

T&N управляла заводом до закрытия в 1962 году, а затем продала владение CertainTeed Corporation и Nicolet Industries. К 1973 году Агентство по охране окружающей среды (EPA) начало ограничивать использование асбеста, запретив продажу изоляционной асбестовой массы в 1973 году, а изоляционных материалов — в 1975 году. В 1974 году Nicolet Industries провела конкурс, предложив премию в размере 20 000 долларов за предложение «осуществимого коммерческого применения» своих меловых отвалов. В 1987 году компания Николе подал заявление о банкротстве. К 1989 году большинство оставшихся продуктов завода были запрещены в соответствии с Правилом о запрете асбеста и поэтапном отказе от него 1989 года. Хотя запрет был снят в 1991 году, на внутреннем рынке осталось мало продуктов на основе асбеста.

Federal-Mogul, американский поставщик автомобилей, приобрёл оставшиеся активы T&N в 1998 году. Поскольку опасность асбеста для здоровья стала широко известной, компания также подала на банкротство по главе 11 из-за юридической ответственности, связанной с асбестом.

Наследие асбеста 

В исследовании 2011 года, проведенном Министерством здравоохранения Пенсильвании, были проанализированы данные с 1992 по 2008 год и сделан вывод, что мезотелиома у жителей Амблера диагностировалась в 3,1 раза чаще, чем у жителей других областей Пенсильвании. Более высокие показатели связали с воздействием асбеста в предыдущие годы.

В Амблере более 1,1 млн м³ асбестовых отходов складированы на территории площадью 10 га, известной как «Белые горы». Асбестовое загрязнгение по-прежнему является проблемой города. С 1973 по 1993 год Агентство по охране окружающей среды контролировало восстановлением могильника асбеста, известной как «Амблерские асбестовые кучи». Эта территория официально добавлена в национальный список территорий, подлежащих приоритетной очистке и восстановлению 10 июня 1986 года. По состоянию на 30 августа 1993 работы по очистке были завершены, и 27 декабря 1996 года она была исключена из приритетного списка. Территория перепроверяется Агентством по охране окружающей среды каждые пять лет.

Местные власти объявили рекультивацию загрязнённых участков приоритетной задачей. В 2005 году под давлением общественности было отозвано предложение о строительстве 17-этажной башни кондоминиума, одной из проблем назывались отходы асбеста на месте будущей стройки. В 2009 году Агентство по охране окружающей среды обозначило место предлагаемой застройки как часть второго участка очистки от асбеста. На этой территории находится могильник асбеста, пруд площадью 4,5 га и бывший парк. По оценкам агентства, первоначальный этап очистки должен был завершиться к 2015 году.

В 2013 году компании Heckendorn Shiles Architects и Summit Realty Advisers успешно преобразовали заброшенный завод компании K&M в многоквартирное офисное здание Ambler Boiler House. Проект получил платиновый сертификат LEED. Проект получил поддержку программы Агентства по охране окружающей среды и программы EnergyWorks. Реконструкция обошлась в 16 миллионов долларов, в результате появилось здание с обширным озеленением, снабжённое системой очистки сточных вод, геотермальной электростанцией, солнечными панелями, зеркальной крышей, и высокоэффективным остеклением.

Исторические здания 
Доусфилд В 1991 году в Национальный реестр исторических мест был включён Доусфилд-Хаус. Во время войны за независимость дом принадлежал Джеймсу Моррису. Генерал Джордж Вашингтон использовал его в качестве штаб-квартиры с 21 октября по 20 ноября 1777 года. Джеймс Моррис также владел одной из фабрик в районе Амблера.Дома Кизби-Мэттисона представляют интерес отчасти из-за классовых различий, проявившихся при строительстве домов для рабочих, мастеров и администраторов, не говоря уже о Линденволд-Касл, доме самого Мэттисона.Среди других примечательных зданий, часть которых не сохранилась, можно назвать оперный театр, почтовое отделение, Мемориальную епископальную церковь Святой Троицы, Первую пресвитерианскую церковь Амблера.

География 
По данным Бюро переписи населения, боро занимает площадь 2,1 км².

Демография 
По данным переписи 2010 года, в Амблере проживало 76,5 % белых, 12,8 % афроамериканцев, 0,2 % коренных американцев, 3,8 % азиатов, 0,3 % гавайцев и 3,4 % представителей смешанных рас. 7,9 % имели латиноамериканское происхождение, что почти в четыре раза больше, чем в переписи 2000 года.

По данным переписи 2000 года, в Амблере проживало 6 426 человек, составлявшие 2 510 домохозяйств и 1 598 семей. Плотность населения — 2953,7 чел./км².

В 2510 домохозяйствах 29,9 % имелись дети в возрасте до 18 лет, 45,7 % принадлежали супружеским парам, проживающим вместе, в 13,9 % — женщинам без мужей, 36,3 % не имели семейных отношений. 30,2 % всех домохозяйств принадлежали одиноким лицам, в 11,2 % проживали одинокие люди в возрасте от 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства — 2,45 чел., средний размер семьи — 3,08 чел.

В целом по боро 23,5 % населения имело возраст до 18 лет, 7,0 % — от 18 до 24 лет, 32,5 % — от 25 до 44 лет, 19,7 % — от 45 до 64 лет и 17,4 % — 65 лет и старше. Средний возраст составил 37 лет. На каждые 100 женщин приходилось 86,5 мужчин. На каждые 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 81,8 мужчин.

Медианный доход домохозяйства в Амблере составлял 47 014 долларов, а медианный доход семьи — 51 235 долларов. Медианный доход мужчин составлял 40 305 долларов против 30 735 долларов у женщин. Доход на душу населения в районе составлял 21 688 долларов. Около 2,4 % семей и 5,5 % населения находились за чертой бедности, в том числе — 6,8 % лиц моложе 18 лет и 4,9 % лиц в возрасте 65 лет и старше.

Политика и администрация 
Амблер управляется мэром и городским советом, состоящим из девяти человек. По состоянию на сентябрь 2016 года должность мэра занимала Жанна Зорг. Боро входит в Четвертый избирательный округ палаты представителей Конгресса США, который с 2019 года представляет Мадлен Дин; 148-й избирательный округ палаты представителей штата, который с 2013 года представляет Мэри Джо Дейли; 12-й избирательный округ Сената штата, который с 2019 года представляет Мария Коллетт.

Образование 
Боро Амблер обслуживается Виссахиконским школьным округом. В 2004 году он обеспечивал школьным образованием 4 535 учеников — учащихся шести школ: четырёх начальных, одной средней и одной старшей школы.

В Мейпл-Глен находится католическая начальная школа Богоматери Милосердия. Она образована в 2012 году в результате слияния школ Святого Антония и Святого Иосифа в Амблере, Святого Альфонса в Мейпл-Глен и Святой Екатерины Сиенской в Хоршеме.

Университет Темпл, главный кампус которого находится в близлежащем городском районе Филадельфии, имеет пригородный кампус под названием Амблер. Он имеет адрес в Амблере, но в действительности расположен за границей боро, в городе Аппер-Даблин. Филиал в Амблере был основан в 1910 году как Пенсильванская школа садоводства для женщин. В настоящее время здесь обучают по программам бакалавриата, магистратуры и некредитных программ различным специальностям.

Искусство и культура

Act II Playhouse 
Act II Playhouse — профессиональный театр на 130 мест, основанный в 1998 году. Номинировался на 31 премию Бэрримора, выиграл 6 наград.

Амблерский симфонический оркестр 
Амблерский симфонический оркестр основан в 1951 году. В настоящее время дает несколько концертов в год. Музыкальный руководитель — Джек Мур, директор программ радиостанции WRTI.

Кинотеатр «Амблер» 
Первоначально открыт в 1927 году как кинотеатр киностудии Warner Brothers. В недавнем времени отреставрирован и преобразован в некоммерческий общественным кинотеатр, в котором демонстрируются независимые, артхаусные и малотиражные фильмы.

Почтовое отделение 

Почтовые отделения США украшают фрески, созданные с 1934 по 1943 год по заказу Секции живописи и скульптуры Министерства финансов. Фрески предназначались для поднятия морального духа американцев после Великой депрессии и изображали жизнеутверждающие сцены. Финансирование росписи осуществлялось в рамках бюджета, выделенного на строительство или ремонт. В 1939 году художник Гарри Штернберг завершил фреску «Семья, промышленность и сельское хозяйство» для почтового отделения Амблера. Художник и его семья — главные фигуры картины.

Транспорт 

Батлер-авеню служит главной улицей Амблера, за границей боро она известна как Батлер-Пайк. Дорога проходит на юго-запад к Плимут-Митинг и на северо-восток к Хоршему. Вифлеем-Пайк проходит вдоль восточной границы Амблера и направляется на север в Монтгомеривилль и на юг в Филадельфию. PA 309 проходит к востоку от Амблера по скоростной автомагистрали Форт-Вашингтон. Interstae 276 имеет развязку с автомагистралью PA 309 к югу от мблера в Форт-Вашингтон.

Примечания

Ссылки 
 Borough of Ambler

Населённые пункты, основанные в 1859 году
Населённые пункты округа Монтгомери (Пенсильвания)
Боро Пенсильвании